High Flyers – film del 1922 diretto da William Watson
High Flyers – cortometraggio del 1922 diretto da Al Santell (Alfred Santell)
High Flyers – film del 1937 diretto da Edward F. Cline
High Flyers – serie televisiva australiana in onda dal 1999 al 2000
High Flyers – programma televisivo singaporiano